Waterhouse ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Waterhouse († 1566), englisches Opfer der Hexenverfolgung
 Alfred Waterhouse (1830–1905), britischer Architekt
 Benjamin Waterhouse (* 1985), amerikanisch-samoanischer Judoka
 Charles Waterhouse (1924–2013), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 Charles Owen Waterhouse (1843–1917), britischer Zoologe
 Douglas Waterhouse (1916–2000), australischer Entomologe
 Eben Gowrie Waterhouse (1881–1977), australischer Pädagoge, Germanist und Pflanzenzüchter
 Edwin Waterhouse (1841–1917), britischer Unternehmer 
 Ellis Waterhouse (1905–1985), britischer Kunsthistoriker
 
 Graham Waterhouse (* 1962), britischer Komponist und Cellist
 Henry Waterhouse (1770–1812), britischer Marineoffizier
 Imogen Waterhouse (* 1994), britisches Model und Schauspielerin
 Jason Waterhouse (* 1991), australischer Segler

 Keith Waterhouse (1929–2009) britischer Schriftsteller
 Matthew Waterhouse (* 1961), britischer Schauspieler
 Nick Waterhouse (* 1986), US-amerikanischer Musiker, Songwriter und Musikproduzent
 Peter Waterhouse (* 1956), österreichischer Schriftsteller
 Rémi Waterhouse (1956–2014), französischer Drehbuchautor und Regisseur
 Rupert Waterhouse (1873–1958), britischer Arzt
 Suki Waterhouse (* 1992), britisches Model und Schauspielerin
 William Waterhouse (1931–2007), britischer Fagottist, Musikwissenschaftler und Hochschullehrer

Waterhouse steht für folgende Unternehmen:
 Waterhouse Company, US-amerikanischer Hersteller von Automobilkarosserien

Siehe auch:
 Waterhouse Island
 Waterhouse-Friderichsen-Syndrom, Ausfall der Nebennieren
 Waterhouse Spur, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Waterhouse, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 PricewaterhouseCoopers, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland
 PricewaterhouseCoopers International, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Waters House